Love in Bloom – film del 1935 diretto da Elliott Nugent
Love in Bloom – film del 2012 diretto da autori vari